Michal Klejna (né le  à Skalica en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan='2'|2003-2004 || HK Ruzinov 99 Bratislava U18 || Slovakia U18|| 43 || 23 || 27 || 50 || 86 || || || || || 
|-
|| HK Ruzinov 99 Bratislava U20 || Slovakia U20|| 3 || 1 || 1 || 2 || 0 || 7 || 3 || 8 || 11 || 6
|-
| 2004-2005 || HC Pardubice U20 || Czech U20|| 47 || 13 || 11 || 24 || 85 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2005-2006 || Battalion de Brampton || LHO|| 53 || 8 || 7 || 15 || 66 || 8 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2006-2007 || Battalion de Brampton  || LHO|| 51 || 14 || 17 || 31 || 55 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| rowspan='4'|2007-2008 || HC Pardubice || Extraliga|| 15 || 0 || 2 || 2 || 4 || 9 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
|| HC Sumperk  || 1. liga|| 12 || 0 || 2 || 2 || 42 || || || || ||
|-
|| Mountfield HK  || 1. liga|| 7 || 1 || 0 || 1 || 10 || || || || ||
|-
|| HC Chrudim  || 2. liga|| 3 || 1 || 2 || 3 || 4 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan='3'| 2008-2009 || HC Pardubice || Extraliga|| 28 || 2 || 2 || 4 || 4 || || || || ||
|-
|| SK Horácká Slavia Třebíč || 1. liga|| 7 || 0 || 8 || 10 || 12 || || || || ||
|-
|| HC Chrudim || 1. liga|| 11 || 0 || 1 || 1 || 10 || 3 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| rowspan='2'| 2009-2010 || HC Pardubice || Extraliga|| 25 || 3 || 4 || 7 || 31 || || || || ||
|-
|| HC Chrudim || 1. liga|| 39 || 6 || 12 || 18 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || HC Chrudim || 1. liga|| 35 || 2 || 5 || 7 || 18 || || || || ||
|-
| 2011-2012 || HK 36 Skalica || Extraliga slovaque|| 55 || 8 || 7 || 15 || 12 || 6 || 0 || 1 || 1 || 26
|-
| 2012-2013 || HK 36 Skalica || Extraliga slovaque|| 50 || 2 || 14 || 16 || 14 || 7 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 25 || 13 || 15 || 28 || 22 || 6 || 3 || 2 || 5 || 12
|-
|2014-2015 || Scorpions de Mulhouse || Division 1||24 ||5 ||15 ||20 ||28 || 3|| 0||3 ||3 ||8 
|-
|2015-2016 || Scorpions de Mulhouse || Division 1||25 || 13 || 17 || 30 || 32 || 3 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
|2016-2017 || Aigles de La Roche sur Yon || Division 1||23 || 9 || 20 || 29 || 30 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2017-2018 || Dogs de Cholet || Division 1||25 || 6 || 5 || 11 || 18 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Basingstoke Bison || NIHL||38 || 23 || 34 || 57 || 48 || 4 || 1 || 3 || 4 || 0
|-
|2019-2020 || Basingstoke Bison || NIHL ||44 || 34 || 38 || 72 || 109 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en octobre 1987
Naissance à Skalica
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur du SK Horácká Slavia Třebíč